Juan Gómez puede referirse a:

 Juan Gómez de Mora (1586–1648), arquitecto español;
 Juan Gómez de Trasmonte (siglo XVII), arquitecto hispano-mexicano;
 Juan Gómez (pintor), pintor del siglo XVII, autor del retablo de la Iglesia de San Mateo en Tarifa (Cádiz);
 Juan Gómez Millas (1900–1987), profesor y ministro chileno;
 Juan Gómez Martínez (1934–), político colombiano;
 Juan Gómez Casas (1921–2001), anarcosindicalista español;
 Juan Gómez González, Juanito, (1954-1992), futbolista español;
 Juan Gómez Benítez (1954–), químico español, presidente de la Asociación de Enólogos de España (desde 2006);
 Juan Gómez "Chicuelo" (1968–), guitarrista español de flamenco;
 Juan Crisóstomo Gómez (1860–1923), político venezolano - Vicepresidente de Venezuela;
 Juan Elías Gómez de Terán (1688–1758), religioso español;
 Juan Gualberto Gómez (1854–1933), patriota y periodista cubano;
 Juan José Gómez Cadenas (1960–), científico y novelista español;
 Juan Luis Gómez López "Juanlu" (1980–), futbolista español;
 Chapetes Gómez (1924–2009), futbolista mexicano;
 Juan Manuel Gómez Sánchez "Juanma" (1981–), futbolista español;
 Juan Mario Gómez Esteban (1958–), Gran Maestro Internacional de ajedrez español;
 Juan Vicente Gómez (1857–1935), 38º presidente de Venezuela;
 Juan Antonio Gómez-Angulo (1957–), político español;
 Juan Gómez-Jurado (1977–), escritor y periodista español;
 Juan José Gómez-Hidalgo (1971–), político español;
 Juan Andrés Gómez (1971–), futbolista argentino
 Río Juan Gómez, río en Argentina;
 Juan Gómez Rendón (parroquia) o Progreso , parroquia en Ecuador;
 Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez, aeropuerto en Venezuela, fronterizo con Colombia;